20-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд прошёл в Тампере, Коуволе и Хямеэнлинне (Финляндия) с 3 апреля по 12 апреля 1987 года. Чемпионом Европы стала сборная Швеции.

Группа А

Итоговая таблица и результаты 

ФРГ выбыла в группу B

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли 3 апреля — 9 апреля 1987 года в Бухаресте (Румыния).

Предварительный раунд 
Группа 1

 Болгария дисквалифицирована за фальсификацию возраста игроков.
Группа 2

Финальный раунд 
Первая группа

Утешительная группа

Румыния вышла в группу А, Болгария выбыла в группу C

Группа C 
Матчи прошли 14 марта — 19 марта в Зутермере (Нидерланды).

Нидерланды вышли в группу В

Примечания

Ссылки 
 Архив

1987
1987 год в хоккее
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Финляндии
Спорт в Финляндии в 1987 году
Апрель 1987 года
Чемпионаты Европы в 1987 году
Международные спортивные соревнования в Тампере
Спорт в Коувола
Международные спортивные соревнования в Хямеэнлинне
Чемпионаты Европы в Финляндии